Tyree může být:

 Mount Tyree – hora v pohoří Sentinel Range v Antarktidě

křestní jméno
 Tyree Glenn (1912–1974) – americký jazzový pozounista
 Tyree Washington (* 1976) – americký atlet, sprinter